Kröhne ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Christian Kröhne († 1773), Amtmann des sächsisches Amtes Zwickau
 Jochen Kröhne (* 1956), ehemaliger Fernseh-Programmdirektor und Fernsehmoderator sowie aktueller Medienunternehmer

Siehe auch:
 Krohne